Türmer steht für:
 Türmer, Turmwächter
 Türmer-Verlag
 Der Türmer (Zeitschrift)

Personen:
 Michel-Türmer, Hamburger Trompeter
 Ewald Türmer (* 1960), österreichischer Fußballspieler
 Karl Türmer (1824–1900), deutscher Forstmann

Siehe auch:
 Thürmer
 Turm